Rendón ist der Familienname folgender Personen:

 Cesar Rendón (* 1971), mexikanischer Boxer
 Fernando Gaviria Rendón (* 1994), kolumbianischer Radsportler, siehe Fernando Gaviria
 Greeicy Rendón (* 1992), kolumbianische Schauspielerin und Sängerin
 Juliana Gaviria Rendón (* 1991), kolumbianische Bahnradsportlerin, siehe Juliana Gaviria
 Luis Albeiro Cortés Rendón (1952–2022), kolumbianischer Geistlicher, Weihbischof in Pereira
 María Cecilia Chacón Rendón, bolivianische Politikerin
 Marianne Rendón (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin
 Ruy Rendón Leal (* 1953), mexikanischer Geistlicher, Erzbischof von Hermosillo
 Soledad Rendón Bueno (1943–1970), andalusische Tänzerin und Schauspielerin, siehe Soledad Miranda